Valdehúncar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdehúncar (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Valdehúncar (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar